soson nyelv
 soson nép
 
Shoshone / Shoshoni
 Shoshone, település Idahóban
 Shoshone, település Kaliforniában
 Shoshoni, település Wyomingben
 Shoshone Falls, vízesés Idahóban
 Shoshone megye, Idahóban
 Shoshone River, 160 km hosszú folyó Wyoming északi részén
 

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok